Mechau ist der Name folgender Orte:
 Mechau, Ortsteil der Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 von 1939 bis 1945 deutscher Name für die polnische Kleinstadt Miechów im Powiat Miechowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 deutscher Name des polnischen Dorfes Mechowo im Powiat Pucki, Woiwodschaft Pommern
 deutscher Name des Ortsteils Něchov der Gemeinde Trhové Sviny im Okres České Budějovice, Tschechien

Personen:
 Emil Mechau (1882–1945), deutscher Konstrukteur und Kinopionier
 Friedemann Schmidt-Mechau (* 1955), deutscher Komponist
 Jacob Wilhelm Mechau (1745–1808), Landschaftsmaler, Zeichner und Radierer